María José Martínez Sánchez e Sara Sorribes Tormo erano le detentrici del titolo dell'ultima edizione disputata nel 2019, ma Martínez Sánchez si è ritirata dal tennis professionistico nel 2020, mentre Sorribes Tormo ha deciso di non partecipare.

In finale Eri Hozumi e Makoto Ninomiya hanno sconfitto Monica Niculescu e Aleksandra Panova con il punteggio di 6(7)-7, 6-3, [10-8].

Teste di serie 

  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Campionesse)
  Monica Niculescu /  Aleksandra Panova (finale)
  Natela Dzalamidze /  Kamilla Rachimova (primo turno)

  Kristina Mladenovic /  Ena Shibahara (ritirate) 
  Ulrikke Eikeri /  Catherine Harrison (primo turno)

Wildcard 

  Yasmine Kabbaj /  Ekaterina Kazionova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2022